Марин Чилич () е хърватски тенисист, роден на 28 септември 1988 в Меджугорие, днес на територията на Босна и Херцеговина. В кариерата си има 20 спечелени турнира от сериите ATP, включително и един Голям шлем на Открито първенство на САЩ през 2014.

Най-доброто му класиране на сингъл е № 3, постигнато на 28 януари 2018 г. Чилич постига международен успех за първи път с победата си над световния № 2, Анди Мъри, в четвъртия кръг на Открито първенство на САЩ през 2009, след това достигайки до Полуфиналите на Открито първенство по тенис на Австралия няколко месеца по-късно.

Личен живот 
Роден е на 28 септември 1988 в Меджугорие, град в Босна и Херцеговина в семейството на хърватски родители. Възпитан е като римокатолик. Баща му Зденко решава, че неговите синове – Марин и по-големите му братя Винко и Горан – ще имат възможностите, които той е нямал за практикуване на спорт. Когато първите тенис кортове в града са построени през 1991, Марин и приятелите му са сред първите, играещи на тях. По препоръка на Горан Иванишевич, през 2004, на 15 годишна възраст, Чилич се мести в Сан Ремо, Италия, за да тренира с бившия треньор на Иванишевич, Боб Брет.

На 28 април 2018 се жени за дългогодишната си приятелка Кристина Милкович.

Кариера 
През 2005 г. печели юношеския Ролан Гарос и по-късно става № 1 в световната ранглиста за юноши.

Титли на сингъл в турнири на ATP (5)

Финали на Голям шлем

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Хърватски тенисисти